Torreblanca puede hacer referencia a:

Torreblanca, municipio de la Comunidad Valenciana;
 Torreblanca, barrio de la ciudad de Sevilla;
 Torreblanca, barrio de la ciudad de Fuengirola;

Torreblanca, un grupo de rock, pop y alternativo, procedente de México.